Jerry Vandam (ur. 8 grudnia 1988 w Lille) – piłkarz francuski grający na pozycji obrońcy w Waasland-Beveren.

Kariera klubowa 
W latach 2007-2012 Vandam grał w Lille OSC. W sezonie 2011/2012 był wypożyczony do SM Caen. W 2013 roku odszedł do KV Mechelen. W 2015 roku został zawodnikiem Waasland-Beveren.

Bibliografia 
 Profil na stronie LFP.fr 

Francuscy piłkarze
Piłkarze Lille OSC
Piłkarze SM Caen
Piłkarze KV Mechelen
Piłkarze Waasland-Beveren
Francuzi pochodzenia ghańskiego
Urodzeni w 1988
Ludzie urodzeni w Lille